Шведов — російське прізвище.

Відомі носії:
 Шведов Антон Григорович — радянський футболіст.
 Шведов Денис Едуардович - російський актор театру та кіно.
 Шведов Іван Михайлович (1898—1959) — український оперний співак. Заслужений артист УРСР (1940).
 Шведов Ігор Йосифович (1987) — білоруський хокеїст, захисник.
 Шведов Ігор Олександрович (1924—2001) — артист, письменник. Народний артист УРСР.
 Шведов Михайло Матвійович (1878–після 1929) — архівіст.

Див. також 
 Шведова

Російські прізвища